Nord-Est kan syfta på:

 Nord-Est (Haiti) − ett departement i Haiti
 Nord-Est (Rumänien) − en av Rumäniens åtta utvecklingsregioner (rumänska: regiuni de dezvoltare), tillika NUTS-2-regioner